Gorod ( – in italiano "città") –  tipo di località urbane della Russia
 Gorod – gruppo musicale francese

Pagine correlate 

Gorodišče
Grad
Novgorod (disambigua)
Gorodok